Chūō peut désigner:

Arrondissement spéciaux au Japon 
 Chūō-ku, arrondissement spécial de Tokyo.
 Chūō-ku, arrondissement de la ville de Sapporo.
 Chūō-ku, arrondissement de la ville de Chiba.
 Chūō-ku, arrondissement de la ville de Niigata.
 Chūō-ku, arrondissement de la ville de Kobe.
 Chūō-ku, arrondissement de la ville de Fukuoka.
 Chūō-ku, arrondissement de la ville d'Osaka.
 Chūō-ku, arrondissement de la ville de Saitama.

Ville au Japon 
 Chūō, ville de la préfecture de Yamanashi.

Université au Japon 
 Université Chūō, université à Tokyo.

Lignes de chemin de fer 
 Ligne Chūō entre Tokyo et Nagoya.
 Ligne Shinkansen Chūō, ligne en construction entre Tokyo et Osaka.
 Ligne Chūō du métro d'Osaka.